|-
| 211201 - || || 12 de juliol de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 211202 - || || 12 de juliol de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 211203 - || || 14 de juliol de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 211204 - || || 8 de juliol de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 211205 - || || 18 de juliol de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 211206 - || || 19 de juliol de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 211207 - || || 22 de juliol de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 211208 - || || 17 de juliol de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 211209 - || || 18 de juliol de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 211210 - || || 3 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 211211 - || || 5 d'agost de 2002 || Gnosca || S. Sposetti
|-
| 211212 - || || 6 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 211213 - || || 6 d'agost de 2002 || Campo Imperatore || CINEOS
|-
| 211214 - || || 4 d'agost de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 211215 - || || 7 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 211216 - || || 8 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 211217 - || || 2 d'agost de 2002 || Campo Imperatore || CINEOS
|-
| 211218 - || || 5 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 211219 - || || 11 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 211220 - || || 13 d'agost de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 211221 - || || 13 d'agost de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 211222 - || || 14 d'agost de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 211223 - || || 11 d'agost de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 211224 - || || 14 d'agost de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 211225 - || || 14 d'agost de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 211226 - || || 14 d'agost de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 211227 - || || 12 d'agost de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 211228 - || || 12 d'agost de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 211229 - || || 15 d'agost de 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 211230 - || || 14 d'agost de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 211231 - || || 12 d'agost de 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 211232 - || || 9 d'agost de 2002 || Cerro Tololo || M. W. Buie
|-
| 211233 - || || 8 d'agost de 2002 || Palomar || S. F. Hönig
|-
| 211234 - || || 13 d'agost de 2002 || Nanchuan || Q.-z. Ye
|-
| 211235 - || || 8 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 211236 - || || 13 d'agost de 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 211237 - || || 11 d'agost de 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 211238 - || || 4 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 211239 - || || 16 d'agost de 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 211240 - || || 16 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 211241 - || || 27 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 211242 - || || 28 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 211243 - || || 29 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 211244 - || || 29 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 211245 - || || 28 d'agost de 2002 || Palomar || R. Matson
|-
| 211246 - || || 17 d'agost de 2002 || Palomar || A. Lowe
|-
| 211247 - || || 28 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 211248 - || || 20 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 211249 - || || 17 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 211250 - || || 27 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 211251 - || || 27 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 211252 - || || 19 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 211253 - || || 29 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 211254 - || || 29 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 211255 - || || 29 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 211256 - || || 30 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 211257 - || 2002 RJ || 1 de setembre de 2002 || Kvistaberg || Uppsala-DLR Asteroid Survey
|-
| 211258 - || || 4 de setembre de 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 211259 - || || 4 de setembre de 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 211260 - || || 4 de setembre de 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 211261 - || || 4 de setembre de 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 211262 - || || 5 de setembre de 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 211263 - || || 5 de setembre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 211264 - || || 5 de setembre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 211265 - || || 5 de setembre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 211266 - || || 5 de setembre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 211267 - || || 4 de setembre de 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 211268 - || || 5 de setembre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 211269 - || || 5 de setembre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 211270 - || || 5 de setembre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 211271 - || || 5 de setembre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 211272 - || || 5 de setembre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 211273 - || || 5 de setembre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 211274 - || || 5 de setembre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 211275 - || || 5 de setembre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 211276 - || || 6 de setembre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 211277 - || || 10 de setembre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 211278 - || || 11 de setembre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 211279 - || || 13 de setembre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 211280 - || || 11 de setembre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 211281 - || || 11 de setembre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 211282 - || || 12 de setembre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 211283 - || || 12 de setembre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 211284 - || || 13 de setembre de 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 211285 - || || 11 de setembre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 211286 - || || 11 de setembre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 211287 - || || 11 de setembre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 211288 - || || 12 de setembre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 211289 - || || 12 de setembre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 211290 - || || 12 de setembre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 211291 - || || 13 de setembre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 211292 - || || 14 de setembre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 211293 - || || 13 de setembre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 211294 - || || 13 de setembre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 211295 - || || 13 de setembre de 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 211296 - || || 15 de setembre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 211297 - || || 15 de setembre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 211298 - || || 14 de setembre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 211299 - || || 15 de setembre de 2002 || Palomar || R. Matson
|-
| 211300 - || || 4 de setembre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
|}

1